kramarz – dawnie kupiec, osoba prowadząca kram
 Kramarz – polski film obyczajowy z 1990 r. w reżyserii Andrzeja Barańskiego z Romanem Kłosowskim w roli głównej

Osoby o tym nazwisku:
 Jolanta Eleonora Kramarz – polska psycholog
 Mieczysław Kramarz – polski wojskowy i policjant
 Władysław Kramarz – polski wojskowy